Поттаваттамі (округ, Айова)
 Поттаватомі (округ, Канзас)
 Поттаватомі (округ, Оклахома)